Trois classes de navires de la Royal Navy ont été nommées classe Queen Elizabeth, en référence à «  » (Élisabeth I d'Angleterre) :
 la classe Queen Elizabeth une classe de cuirassés construits au début du  ;
 la classe Queen Elizabeth une classe de porte-avions prévus dans les années 1960, mais jamais construits ;
 la classe Queen Elizabeth une classe de porte-avions lancés en 2017 et 2018.

Voir aussi